Gässmyrtjärn kan avse:
Nedra Gässmyrtjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Övra Gässmyrtjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn